Владимир Худяков:
 Худяков, Владимир Корнеевич (1832—1908) — генерал-лейтенант, участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Худяков, Владимир Михайлович (1914—1997) — советский учёный, специалист в области разработки ядерных зарядов.